Чемпионат Туркмении по футболу 2011 — 19-й чемпионат Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд, которые в отличие от прошлого года сыграли друг с другом не в 2, а в 4 круга.

Список участников 

{| class="wikitable"
|-
! |Клуб
! |Город
! |Место в 2010 году
|-
| Ахал
| Акдашаяк
| 8
|-
| Алтын Асыр
| Ашхабад
| 2
|-
| Ашхабад
| Ашхабад
| 6
|-
| МТТУ
| Ашхабад
| 5
|-
| Лебап
| Туркменабад
| 3
|-
| Мерв| Мары
| 4
|-
|Балкан
| Балканабад
|1
|-
| Шагадам
| Туркменбашы
| 7
|-
| Гара алтын
| Балканабад
| —
|-
| Дашогуз
| Дашогуз
| 9
|}

 Итоговая таблица 

 Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа: 30/09/2011 «МТТУ» (Ашхабад) — «Гара алтын» (Балканабат) 9:0
 Наибольшее число голов в одном матче (10):'''
 26/04/2011 «Лебап» (Туркменабат) — «Ашхабад» (Ашхабад) 2:8

Примечания

Ссылки 
 Итоговая таблица Чемпионата Туркменистана 2011

2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011
Спорт в Туркменистане в 2011 году